Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo (1769 – 1822), général de l'armée espagnole et vice-roi par intérim de Nouvelle-Espagne.
 Sicardo di Benevento (?-839), prince lombard.

Toponyme 
 , un des trois quartiers d' au sein de San Juan (Porto Rico)
Patronyme hispanique
Patronyme italien